Іванівська селищна рада — Одеська область, Іванівський район
 Іванівська селищна рада — Херсонська область, Іванівський район

Див. також 
 Іванівська селищна рада